Fodor Géza (1927–1977) matematikus
 Fodor Géza (1943–2008) dramaturg, esztéta, egyetemi docens
 Fodor Géza (1954–1979) búvár, barlangkutató